Supercoppa belga 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2013 – torneo di pallavolo maschile